Эбер () — французская фамилия.

Известные носители:

 Эбер, Анна (1916—2000) — канадская поэтесса, прозаик, драматург.
 Эбер, Анри Этельберт Луи Виктор (1786(?)—1853) — один из самозванцев, выдававших себя за Людовика XVII, чудом спасшегося из тюрьмы Тампль.
 Эбер, Жак-Рене (1757—1794) — деятель Великой французской революции.
 Эбер, Жан (род. 1957) — канадский шахматист, международный мастер (1978).
 Эбер, Пауль (1511—1569) — немецкий протестантский богослов.
 Эбер, Эрнст (1817—1908) — французский художник; живописец-жанрист и портретист.

Составные фамилии 
 Линдси-Эбер, Дэвид (род. 1969) — американский драматург, сценарист и поэт-песенник.

См. также 
 Эбер (Евер) — библейский персонаж, предок Авраама.